Torrente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrent (kommunhuvudort i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,44, long -0,47), 
 Torrent (kommun i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,43, long -0,50), 

Robotskapade Spanienförgreningar